

Особи 

 Герберт Олі — німецький політик
 Кхадга Прасад Шарма Олі — непальський політик

Топоніми

Олі Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсільванія
 Олі — переписна місцевість, штат Пенсильванія